Franz Röhr ist der Name folgender Personen:

* Franz Röhr (Gewerkschafter) (1888–1934), deutscher Jurist und Gewerkschafter 
 Franz Röhr (Konstrukteur) (1896–1956), deutscher Ingenieur 
 Franz Röhr (Politiker) (1920–2002), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen